Marquay kan syfta på:
 Marquay, Dordogne
 Marquay, Pas-de-Calais